Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin (Ludwigslust, 28 de febrero de 1823-Schwerin, 15 de abril de 1883) fue gran duque de Mecklemburgo-Schwerin.

Biografía 

Federico Francisco, gran duque soberano de Mecklemburgo, nació en el Castillo de Ludwigslust, siendo el hijo mayor del gran duque Pablo Federico y de su esposa, la princesa Alejandrina de Prusia. Recibió una educación privada hasta 1838, cuando entró en el Instituto Blochmann en Dresde. Posteriormente asistió a la Universidad de Bonn. Sucedió a su padre como gran duque el 7 de marzo de 1842.

El gran duque pasó gran parte de su vida envuelto en los conflictos bélicos de su época: sirvió a las órdenes del Generalfeldmarschall Federico Graf von Wrangel durante la guerra de los Ducados, durante la guerra de las Siete Semanas comandó las fuerzas que ocuparon Leipzig y pusieron bajo sitio a Núremberg, participó en la guerra franco-prusiana, durante la que fue nombrado general-gobernador de Reims, comandó las fuerzas alemanas que asediaron Toul, recibió órdenes de defender a las fuerzas alemanas durante el Sitio de París del ataque encabezado por el Ejército del Loira, derrotó a los franceses en batalla de Beaune-la-Rolande y finalmente ascendió al rango de general prusiano y de mariscal de campo ruso.

Falleció el 15 de abril de 1883 en Schwerin, y fue sucedido en el trono por su primogénito, Federico Francisco III.

Matrimonio y descendencia 
Federico Francisco contrajo matrimonio en tres ocasiones; su primera esposa fue la princesa Augusta de Reuss-Köstritz (1822-1862), con la que se casó el 3 de noviembre de 1849 en Ludwigslust. Fruto de este matrimonio nacieron seis hijos:

 Federico Francisco III (1851-1897), gran duque de Mecklemburgo-Schwerin.
 Pablo Federico (1852-1923), casado con la princesa María de Windisch-Grätz.
 María (1854-1920), casada con el gran duque Vladimir Aleksándrovich de Rusia.
 Nicolás (1855-1856). 
 Juan Alberto (1857-1920), regente imperial del Ducado de Brunswick.
 Alejandro (1859-1859).

Federico Francisco se casó por segunda vez en Darmstadt el 4 de julio de 1864 con la princesa Ana de Hesse-Darmstadt (1843-1865). Fruto de este matrimonio nació una niña:

 Ana (1865-1882).

Su tercera esposa fue la princesa María de Schwarzburgo-Rudolstadt (1850-1922), con la que tuvo cuatro hijos:

 Isabel Alejandrina (1869-1955), casada con el gran duque Federico Augusto II de Oldemburgo (1852-1931).
 Federico Guillermo (1871-1897). 
 Adolfo Federico (1873-1969), casado con la princesa Victoria Feodora de Reuss-Schleiz (de cuyo matrimonio nació la duquesa Woizlawa Feodora de Mecklemburgo, casada con su primo, el príncipe Enrique I de Reuss) y en segundas nupcias con la viuda de su medio hermano, la princesa Isabel de Stolberg-Rossla.
 Enrique Vladimiro (1876-1934), casado con la reina Guillermina de los Países Bajos.

Honores 
Condecoraciones alemanas

Condecoraciones extranjeras
 : Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría, 1844
 : Caballero de la Orden del Elefante, 5 de abril de 1842
  Reino de Grecia: Gran Cruz de la Orden del Redentor
 : Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación, 6 de junio de 1870
 : Gran Cruz del León de Oro de la Casa de Nassau
 : Orden de Osmaniye, 1.ª Clase
  Reino de Portugal: Gran Cruz de la Orden de la Torre y de la Espada
 :
 Caballero de la Orden de San Andrés
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski
 Caballero de la Orden del Águila Blanca
 Caballero de la Orden de Santa Ana, 1.ª Clase
 : Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 24 de septiembre de 1865

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Gran Duque de Mecklemburgo-Schwerin
Nobles de Alemania del siglo XIX
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Gran Cruz de la Cruz de Hierro
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso
Mariscales de campo de Rusia